Tizi Ouzou é uma província da Argélia com  habitantes (Censo 2008).